Concho ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Concho (Arizona)
 Concho (Oklahoma)
 Concho (Texas)
 Concho (West Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Concho County Courthouse, in Paint Rock, Texas, ID-Nr. 77001433